Il doppio del torneo di tennis St. Louis WCT 1978, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Bob Hewitt e Frew McMillan che hanno battuto in finale Wojciech Fibak e Tom Okker 6–3, 6–2.

Teste di serie 

 Bob Hewitt /  Frew McMillan (campioni)
 Wojciech Fibak /  Tom Okker (finale)

 MCNAIR /  Sherwood Stewart (semifinali)
 Vitas Gerulaitis /  Sandy Mayer (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

St. Louis WCT 1978